The Last of Mrs. Cheyney (toneelstuk), een toneelstuk uit 1925, geschreven door  Frederick Lonsdale
The Last of Mrs. Cheyney (1929), een verfilming van dit toneelstuk uit 1929.
The Last of Mrs. Cheyney (1937), een tweede verfilming van dit toneelstuk uit 1937.